Сафа — многозначное слово.

 Сафа — божество нартского эпоса.
 Сафа () — арабское имя. Слово «сафа» является одним из вероятных этимонов термина суфизм.
 Ас-Сафа — один из двух холмов во внутреннем дворе мечети аль-Харам.
 Сафа — футбольный клуб Ливана.

Персоналии 
 Сафа-Гирей (1510—1549) — казанский хан.
 Сафа Герай (?—1591) — крымский калга и нурэддин, сын крымского хана Мехмед II Герая.
 Сафа Герай (?—1640) — крымский нурэддин. 
 Сафа Герай (1637—1703) — крымский хан.

Фамилия 
 Сафа, Мухаммед (1851—1876) —  азербайджанский поэт.
 Сафа, Пеями (1899—1961) — турецкий писатель-модернист.

См. также 
 Сафи
 Сафин

арабские имена